Kapelle Obersteinbach steht für:
 Kapelle Obersteinbach (Bad Heilbrunn), Oberbayern 
 Gedächtniskapelle (Obersteinbach ob Gmünd), Franken